Il doppio del torneo di tennis Concurso Internacional Tenis San Sebastian 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc López e Gabriel Trujillo Soler che hanno battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo e José Antonio Sánchez De Luna 63-7, 6-3, [10-6].

Teste di serie

 Marc López /  Gabriel Trujillo Soler (Campioni)
 Leonardo Azzaro /  Marco Crugnola (semifinali)

 Rubén Ramírez Hidalgo /  José Antonio Sánchez De Luna (finale)
 Marc Fornell Mestres /  Fernando Vicente (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Concurso Internacional Tenis San Sebastian 2008